Кокарал (,  — зелёный остров) — топоним, название нескольких населённых пунктов и местностей.

Казахстан 
 Кокарал — остров (до 1973) на севере Аральского моря.
 Кокарал — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Кокарал — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.

Узбекистан 
 Кокарал — посёлок в Букинском районе Ташкентской области.